George Armstrong peut désigner :
 William George Armstrong (1810-1900), industriel du bassin de la Tyne, fondateur du trust industriel Armstrong-Whitworth ;
 George Armstrong (1821-1888), manufacturier et homme d'affaires canadien ;
 George Armstrong Custer (1839-1876), général de cavalerie américain ;
 George Edward Armstrong (1930-2021), joueur de hockey sur glace canadien, membre du Temple de la renommée du hockey ;
 George Armstrong (1944-2000), footballeur britannique.